Ivan (voornaam), een Slavische voornaam spreek uit als (ievan)

Personen 
Ivan I van Moskou, de Geldzak
Ivan II van Moskou, de Bescheidene
Ivan III van Moskou, de Grote
Ivan IV van Rusland, de Verschrikkelijke
Ivan V van Rusland
Ivan VI van Rusland
Ivan, de artiestennaam van de Wit-Russische zanger Aljaksandr Ivanow

Orkanen 
Ivan, een orkaan in 2004
Ivan, een orkaan in 1998
Ivan, een orkaan in 1980

Overig 
Ivan (film), een Sovjetfilm uit 1932
Tsar Bomba, Grote Ivan is de bijnaam voor Tsar Bomba, de zwaarste waterstofbom die ooit tot ontploffing werd gebracht
Iván, een dorpje in Hongarije

Zie ook 
Ivaň (doorverwijspagina)